Iroquois Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Iroquois Township (Illinois)
 Iroquois Township (Indiana)
 Iroquois Township (South Dakota)